9/12 kan syfta på:

 9 december
 12 september (amerikanskt datumformat)